Die Saison 2018/19 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 31. Oktober 2018 und endete am 11. Mai 2019. Allianz MTV Stuttgart wurde erstmals Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der SSC Palmberg Schwerin an. Als Aufsteiger war NawaRo Straubing dabei. Wie in der Vorsaison startete das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2018/19 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizierten sich für die Playoffs. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv

2018/19
Volleyballsaison 2018/19